Аль-Манар ( - маяк, минарет) — слово, имеющее много вариантов применения

 Аль-Манар — ливанский телеканал.
 Мечеть Аль-Манар — мечеть в Харькове.

См. также